Järveläinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1990), joueur estonien de basket-ball
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois